Токенов:
 Такенов, Болат Долдаевич — депутат сената парламента Казахстана I созыва
 Токенов, Касым — колхозник, Герой Социалистического Труда (1948).